C1 puede referirse a:

 C1, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 648×917 mm.
 Dominio C1, dominio de unión de ésteres de forbol/diacilglicerol.
 La primera vértebra cervical.
 El Albatros C.I, primer biplano alemán de 1915.
 BMW C1, motocicleta de 2001.
 El Cierva C.1, un autogiro experimental construido en España en 1920.
 Citroën C1, automóvil de 2005.
 El Kawasaki C-1, un avión de transporte militar japonés.
 Una Línea de Cercanías.